Padana ima više značenja:
 Padana, Pavia
 Padana, Pesaro-Urbino